Henning Petersen henviser til blandt andre:

 Henning Eiler Petersen (1877–1946) – dansk botaniker
 Henning Vikesdal Petersen (født 1989) – norsk fodboldspiller
 Henning Petersen (cykelrytter) (født 1939) – dansk cykelrytter